Laure kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Laure (udde i Antarktis),

Frankrike 

 Laure-Minervois, departementet Aude i regionen Occitanien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar